Участники финской рок-группы Nightwish.

Текущий состав

Состав в хронологическом порядке

Бывшие участники

Временная шкала

Приглашавшиеся участники

Бывшие сессионные музыканты 
 Самппа Хирвонен  — бас-гитара (1997—1998, концерты)
 Марьяна Пеллинен  — клавишные, бэк-вокал (1997—1998, концерты)
 Эса Лехтинен — флейты (1997—2000, студия)

Примечания 

Nightwish
Nightwish